Sas este un termen care se poate referi la:

 Sași, un grup etnic german din Transilvania
 Sas, voievod al Moldovei
 Râul Sas, curs de apă, afluent al râului Bouleț 
 Scandinavian Airlines System, companie aeriană multinațională
 SAS Grup, companie furnizoare de sisteme GPS din România
 Serviciul pentru Acțiuni Speciale, structură de poliție flexibilă, cu competență complexă, care activează ca forță complementară în sprijinul celorlalte subunități ale Poliției Capitalei, în vederea îndeplinirii unor misiuni cu grad de mare risc.
 Sas, încăpere sau compartiment dintr-un sistem tehnic sau dintr-o instalație, care poate comunica alternativ cu alte încăperi ori cu exteriorul
 Sasul ecluzei, porțiunea unei ecluze cuprinsă între cele două porți ale sale

Note

Vezi și 
 Monica Mureșan Sas